Croton collinus est un ancien nom pouvant s'appliquer à plusieurs espèces de plantes du genre Croton et de la famille des Euphorbiaceae.

 Croton collinus, Kunth, 1817 : Croton ferrugineus
 Croton collinus, Pancher ex Baill., 1862 : Croton insularis

Voir aussi 

Liste des espèces de Croton

Collinus